Chondrilla (dier), geslacht van sponsdieren
 Chondrilla (plant), geslacht uit de composietenfamilie (Asteraceae)